Дилияннис — фамилия. Известные носители:

 Дилияннис, Николаос (1841—1910) — греческий дипломат.
 Дилияннис, Теодорос (1824—1905) — греческий юрист и политик.